Mirimyces är ett släkte av svampar. Mirimyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mirimyces